

Obiekty geograficzne 
 Mulenda – jezioro w Demokratycznej Republice Konga
 Mulenda – strumień w Demokratycznej Republice Konga
 Mulenda – rzeka w Demokratycznej Republice Konga
 Mulenda – góra w Angoli

Zobacz też 
 Monte Mulenda – góra w Angoli